Världsmästerskapet i bandy för herrar 2020 skulle ha spelats den 28 mars–5 april i Irkutsk i Ryssland. A-VM ställdes in på grund av coronavirusutbrottet. B-VM spelades däremot tidigare, innan pandemin hade konstateras, och hann därför genomföras. 

FIB beslutade senare att mästerskapets A-division skulle spelas klart i oktober 2020, sedan sköts det upp på nytt till oktober 2021, medan den turnering som skulle ha hållits 2021 ändrades till 2022. Men på grund av pandemin ställdes senare A-turneringen in och på grund av Rysslands invasion av Ukraina blev turneringen 2022 också helt inställd.

A-VM

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

B-VM

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Källor

Externa länkar

Bandysäsongen 2019/2020
2020
Internationella bandytävlingar i Ryssland
2020 i Ryssland
Sport i Irkutsk
Sportevenemang inställda på grund av covid-19-pandemin